Сверхмалые подводные лодки проекта 908 «Тритон-2» — проект сверхмалых подводных лодок ВМФ СССР. Состояли на вооружении флота с 1975 года по 1990-е годы.

Предназначены для патрулирования акватории портов и рейдов, доставки и эвакуации водолазов-разведчиков, минирования причалов, кораблей противника, исследования морского дна.

Всего было построено 13 подводных лодок данного проекта: В-485, В-489, В-494, В-499, В-501, В-504, В-505, В-509, В-511, В-528, В-541, В-542, В-554, не считая макетного образца, который маркировался как «Тритон-2М».

История проектирования и строительства 
Макетный образец СМПЛ «Тритон-2» построен в 1966 году на заводе «Гатчинский металлист» (главный конструктор В. И. Синяков).

Далее работы были переданы в ЦПБ «Волна» Минсудпрома.

Технический проект 09080 (главный конструктор Я. Е. Евграфов) разработан в 1970 году.

В 1971 году расчётно-конструкторская документация передана на Ново-Адмиралтейский завод (Ленинград), в 1974 году изготовлен опытный образец сверхмалой подводной лодки. Всего выпущено 13 экземпляров.

Предположительно, на 2010-е годы несколько подводных аппаратов «Тритон-2» состоит на вооружении ВМФ России и Украины.

В 1973—1980 годах в количестве 38 экз. построена двухместная сверхмалая подводная лодка проекта 907 «Тритон-1».

Конструкция 
Корпус СМПЛ проекта 908 был выполнен из алюминиевого-магниевого сплава и рассчитан на глубину погружения 40 метров. Подводная скорость — 5 узлов. Дальность плавания под водой достигала 60 миль.

В корпусе расположены:
 носовая кабина для двух членов экипажа (заполняется водой при нормальном давлении).
 пульт управления, находящийся в носовой кабине, герметизирован.
 герметизированный отсек приборов управления и расположенный под ним герметизированный аккумуляторный отсек.
 кормовая кабина водолазов-разведчиков (заполняется водой при нормальном давлении).
 герметизированный электромоторный отсек.
Винт, размещённый в поворотной кольцевой насадке, выполнял также функции вертикального руля.

Вооружение 
Сверхмалые подводные лодки проекта «Тритон-2» были вооружены гидроакустической станцией МГВ-11, МГВ-6В и навигационным комплексом «Самум».

Представители

Экипаж 

Экипаж подводных лодок проекта «Тритон-2» состоял из двух человек, размещённых в носовой кабине. Кроме них, на борт принималась разведывательно-диверсионная группа из четырёх человек (размещались в кормовой кабине). В кабинах поддерживалось нормальное давление независимо от глубины погружения, но легководолазы и члены экипажа находились в воде и пользовались дыхательными аппаратами. Выход боевых пловцов и членов экипажа осуществлялся через люки в верхней части корпуса.

См. также 
 Подводные лодки проекта 907 «Тритон-1М»
 Подводные лодки проекта 1603 «Бентос-300»
 Погружающийся катер-носитель водолазов проекта 21310 «Тритон-НН»

Примечания

Ссылки 
 Проект 908 «Тритон-2»
 «Тритон-2»
 Чертёж-схема аппарата «Тритон-2»
 Галерея ПЛ «Тритон» и «Тритон-2»

908
908
908
908